Die Lakeside World Professional Darts Championship 2015 war die 38. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft, die vom 3. bis zum 11. Januar 2015 im Lakeside Country Club in Frimley Green (England) ausgetragen wurde. Es wurden separate Wettkämpfe für Männer und Frauen veranstaltet.

Der Weltmeister aus dem Vorjahr, Stephen Bunting, nahm nicht an dem Turnier teil, da er zum rivalisierenden Verband, der Professional Darts Corporation, gewechselt ist. Neuer Weltmeister wurde Scott Mitchell, der im Finale mit 7:6 gegen Martin Adams gewann.

Die Weltmeisterin Lisa Ashton konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen. Im Finale schlug sie Fallon Sherrock mit 3:1.

Männer

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 40 Spieler teil. Darunter waren die 28 bestplatzierten Spieler des BDO Invitation Table, von denen die besten 16 Spieler gesetzt waren. Das weitere Teilnehmerfeld setzte sich aus den acht regionalen Qualifikanten der WDF und den vier Siegern eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft zusammen. 16 dieser Spieler starteten in einer Vorrunde. Die übrigen 24 Spieler stiegen in der 1. Runde in das Turnier ein.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die Vorrunde und die erste Runde des Turniers fanden vom 3. bis zum 6. Januar 2015 statt und wurden im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, das am 7. und 8. Januar 2015 im Best-of-7-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde am 9. Januar das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele fanden am 10. Januar 2015 statt und wurden im Best-of-11-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 11. Januar 2015 im Best-of-13-Sets-Modus gespielt.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

BDO Invitation Table
  Madars Razma
  Jan Dekker
  Darius Labanauskas
  Geert De Vos
  Pip Blackwell
  Tony O’Shea
  Paul Jennings
  Sam Hewson
  Paul Coughlin
  Sam Head
  Brian Dawson
  Michel van der Horst

WDF Regionale Qualifikanten
  Eddy Sims
  Peter Sajwani
  David Cameron
  Karel Sedláček
  Mike Day
  Jim Widmayer
  Willem Mandigers
  Seigo Asada

Sieger des Qualifikationsturniers
  Rhys Hayden
  Daniel Larsson
  Cedric Waegemans
  Jeff Smith

Ergebnisse

Vorrunde

Finalrunde

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spielerinnen teil. Die acht bestplatzierten Spielerinnen des BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von sechs weiteren Spielerinnen ergänzt, die sich über andere Wege qualifiziert hatten.

Diese 14 Spielerinnen wurden durch die zwei Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft komplettiert. Die acht gesetzten Spielerinnen trafen in der 1. Runde auf die acht ungesetzten Spielerinnen.

Das im Best-of-5-Sets-Modus ausgetragene Finale der Frauen fand am 10. Januar 2015 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

Other Qualifiers
  Lisa Ashton
  Sharon Prins
  Irina Armstrong
  Casey Gallagher
  Anneke Kuijten
  Paula Jacklin

Sieger des Qualifikationsturniers
  Maria Mason
  Sarah Brent

Ergebnisse

Medien 
Die britischen Sender BBC (Free TV) und BT Sport (Abend-Sessions, Pay TV) strahlten die Veranstaltung im TV aus.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2015
Dartwettbewerb in Frimley Green